Der Challenger La Manche – Cherbourg 2015 war ein Tennisturnier, das vom 23. Februar bis 1. März 2015 in Cherbourg-Octeville stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2015 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 177 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 182 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 174 kB)

ATP Challenger Tour 2015
Tennisturnier in Cherbourg-en-Cotentin